Storemosse kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storemosse (Vallda socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun, 
Storemosse (Ås socken, Halland), sjö i Varbergs kommun, 
Storemosse naturreservat, Laholms kommun

Se även
Store Mosse
Stora mossen (olika betydelser)
Store Mosse nationalpark,  (78 km²)
 Stora mosse, sjö i Kungsbacka kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn